Robert Hiecke ist der Name folgender Personen:

* Robert Hiecke (Denkmalpfleger) (1876–1952), deutscher Denkmalpfleger
 Robert Heinrich Hiecke (1805–1861), deutscher Philologe und Pädagoge